Municipio de La Unión kan syfta på:

El Salvador 

 Municipio de La Unión, El Salvador, Departamento de La Unión,

Guatemala 

 Municipio de La Unión (kommun), Departamento de Zacapa,